Лауреаты государственной премии Российской Федерации за 1993 год были названы указами Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

В области литературы и искусства

В области литературы 
За книги последних лет «Праздник ожидания праздника» и «Стоянка человека»
 Искандер, Фазиль Абдулович, писатель.

За серию «Памятники литературы Древней Руси»
 Лихачёв, Дмитрий Сергеевич, руководитель авторского коллектива.
 Дмитриев, Лев Александрович (посмертно), руководитель авторского коллектива.
 Белоброва, Ольга Андреевна, член авторского коллектива
 Буланин, Дмитрий Михайлович, член авторского коллектива
 Прохоров, Гелиан Михайлович, член авторского коллектива
 Понырко, Наталья Владимировна, член авторского коллектива
 Салмина, Марина Алексеевна, член авторского коллектива
 Творогов, Олег Викторович, член авторского коллектива

За сборник стихотворений «Ветром и пеплом»
 Чухонцев, Олег Григорьевич, поэт.

В области архитектуры 
За Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова Палеонтологического института Российской академии наук в Москве
 Платонов, Юрий Павлович, руководитель авторского коллектива.
 Коган, Валентин Маркович, архитектор.
 Нагих, Валентина Прокопьевна, архитектор.
 Яковенко, Леонид Аронович, архитектор.
 Белашов, Александр Михайлович, художник.
 Дувидов, Виктор Аронович, художник.
 Митурич-Хлебников, Май Петрович, художник.
 Шаховская, Мария Владимировна, художник.

В области дизайна 
За произведения Школы-студии ЭДАС как реализацию уникального авторского направления в дизайне
 Кирпичёв, Владислав Иванович, архитектор-дизайнер.

В области изобразительного искусства 
За комплекс работ по воссозданию и реставрации живописи в памятниках архитектуры Санкт-Петербурга и его пригородов
 Алексеев, Иван Арестович, художник-реставратор,
 Журавлёв, Виталий Геннадьевич, художник-реставратор,
 Корбан, Владимир Григорьевич, художник-реставратор,
 Лебедев, Борис Николаевич, художник-реставратор,
 Шитов, Юрий Фёдорович, художник-реставратор.
За серию живописных произведений с выставки «Татьянин день»
 Назаренко, Татьяна Григорьевна, художник.
За произведения последних лет
 Шемякин, Михаил Михайлович, художник.

В области киноискусства 
За художественный фильм «Урга — территория любви»
 Михалков, Никита Сергеевич, автор сценария и режиссёр-постановщик.
 Ибрагимбеков, Рустам Мамед Ибрагимович, автор сценария.
 Калюта, Вилен Александрович, оператор-постановщик.
 Артемьев, Эдуард Николаевич, композитор.
 Гостюхин, Владимир Васильевич, исполнитель главной роли.

За цикл художественных фильмов для детей: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный», «Безумная Лори»
 Нечаев, Леонид Алексеевич, режиссёр-постановщик.

За художественный фильм «Бесконечность»
 Хуциев, Марлен Мартынович, автор сценария и режиссёр-постановщик.

В области музыкального искусства 
За концертные программы последних лет
 Башмет, Юрий Абрамович, альтист.

За программы фестивалей, посвященных 150-летию М. П. Мусоргского в 1989 году и 100-летию С. С. Прокофьева в 1991 году
 Гергиев, Валерий Абисалович, дирижер.

За концертные программы последних лет
 Петров, Николай Арнольдович, пианист.

За концертные программы Российского национального симфонического оркестра последних лет
 Плетнёв, Михаил Васильевич, дирижер.

В области театрального искусства 
За сценографию спектаклей последних лет: «Собачье сердце» М. Булгакова, «Соловей» Г. Х. Андерсена, «Гуд-бай, Америка» С. Маршака в Московском театре юного зрителя; «Пират» В. Беллини, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
 Бархин, Сергей Михайлович, художник-постановщик.

Лауреаты в области науки и техники 

За монографию в пяти томах «Геокриология СССР»
 Ершов, Эдуард Дмитриевич, доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель работы.
 Гарагуля, Людмила Семёновна, доктор геолого-минералогических наук, заведующая лабораторией.
 Кондратьева, Калерия Александровна, кандидат географических наук, заведующая лабораторией.
 Романовский, Николай Никитич, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Трофимов, Виктор Титович, доктор геолого-минералогических наук, проректор.
 Труш, Нина Ивановна, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, работник того же университета;
 Баулин, Владимир Викторович, доктор геолого-минералогических наук, директор Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве;
 Гречищев, Станислав Евгеньевич, доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом Всероссийского научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии.

За разработку и внедрение в клиническую практику эффективных методов диагностики и лечения новообразований печени
 Вишневский, Владимир Александрович, доктор медицинских наук, руководитель отделения Института хирургии имени А. В. Вишневского Российской академии медицинских наук, руководитель работы;
 Альперович, Борис Ильич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Сибирского государственного медицинского университета;
 Гальперин, Эдуард Израилевич, доктор медицинских наук, заведующий отделом Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова;
 Гранов, Анатолий Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий отделом Центрального научно-исследовательского рентгенорадиологического института;
 Брамишанцев, Александр Константинович, доктор медицинских наук, руководитель отделения Научного центра хирургии Российской академии медицинских наук;
 Журавлёв, Валентин Андреевич, доктор медицинских наук, директор филиала Пермского государственного медицинского института в городе Кирове;
 Шапкин, Владимир Станиславович, доктор медицинских наук, бывший заведующий кафедрой Владивостокского государственного медицинского института.

За цикл работ по обнаружению и исследованию магнитной сверхтекучести
 Боровик-Романов, Виктор-Андрей Станиславович, академик, советник дирекции Института физических проблем имени П. Л. Капицы Российской академии наук.
 Буньков, Юрий Михайлович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Дмитриев, Владимир Владимирович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник.
 Мухарский, Юрий Мирославович, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, — работник того же института;
 Фомин, Игорь Акиндинович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Российской академии наук.

За цикл работ по реконструктивно-восстановительной хирургии воспалительных заболеваний позвоночника у детей и взрослых
 Беллендир, Эдуард Николаевич, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
 Гарбуз, Анатолий Ефимович, доктор медицинских наук, заведующий отделом.
 Коваленко, Клариса Николаевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник.
 Ракитянская, Антонина Филимоновна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением.
 Тиходеев, Сергей Алексеевич, доктор медицинских наук, заместитель директора, работник того же института.

За монографию в пяти томах «Сравнительная эмбриология цветковых растений»
 Алимова, Галина Кузьминична, кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук.
 Батыгина, Татьяна Борисовна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией.
 Жукова, Галина Яковлевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.
 Камелина, Ольга Петровна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник.
 Наумова, Тамара Николаевна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник.
 Никитичева, Зинаида Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.
 Шамров, Иван Иванович, кандидат биологических наук, научный сотрудник.
 Яковлев, Михаил Семёнович, доктор биологических наук, консультант — старший научный сотрудник, — работник того же института.

За цикл работ по механической активации оксидных и металлических систем
 Аввакумов, Евгений Григорьевич, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института химии твердого тела и переработки минерального сырья Сибирского отделения Российской академии наук.
 Болдырев, Владимир Вячеславович, академик, директор.
 Иванов, Евгений Юрьевич, доктор химических наук, заведующий лабораторией.
 Павлюхин, Юрий Тихонович, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией, работник того же института;
 Бутягин, Павел Юрьевич, доктор химических наук, главный научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова Российской академии наук;
 Баринов, Виктор Афонасьевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики металлов Уральского отделения Российской академии наук.
 Ермаков, Анатолий Егорович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией том же института;
 Елсуков, Евгений Петрович, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией физико-технического института Уральского отделения Российской академии наук.

За фундаментальные исследования в области коммуникации и биосоциальности животных
 Панов, Евгений Николаевич, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института эволюционной морфологии и экологии животных имени А. Н. Северцова Российской академии наук

За цикл работ по теории солитонов и методу обратной задачи
 Захаров, Владимир Евгеньевич, академик, заместитель директора Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау Российской академии наук.
 Шабат, Алексей Борисович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник того же института.

За комплекс научно-технических работ по энергофизическим основам получения и применения монодисперсных систем
 Аметистов, Евгений Викторович, доктор технических наук, ректор Московского энергетического института.
 Блаженков, Валерий Валентинович, кандидат физико-математических наук, заведующий отделом.
 Городов, Александр Капитонович, кандидат технических наук, доцент.
 Дмитриев, Александр Сергеевич, кандидат технических наук, заведующий сектором.
 Клименко, Александр Викторович, доктор технических наук, проректор, работник того же института;
 Безруков, Виктор Иванович, кандидат технических наук, директор инженерного центра «Электрокаплеструйная технология» Санкт-Петербургского института точной механики и оптики.

За цикл исследований по истории западноевропейской средневековой культуры, опубликованный в 1981—1990 годах
 Гуревич, Арон Яковлевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.

За цикл работ по метрической теории функций
 Ульянов, Пётр Лаврентьевич, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За исследование, создание и организацию серийного производства сверхширокополосных функциональных устройств СВЧ- и КВЧ-диапазонов для радио измерительных комплексов современного электронного приборостроения
 Васильев, Вячеслав Тимофеевич, кандидат технических наук, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры.
 Кац, Борис Маркович, кандидат технических наук, начальник лаборатории.
 Мещанов, Валерий Петрович, доктор технических наук, начальник отдела.
 Шварцман, Артур Марксович, кандидат технических наук, начальник лаборатории, — работник того же института;
 Приезжев, Генрих Михайлович, кандидат технических наук, начальник отделения научно-производственного объединения «Торий»;
 Фельдштейн, Александр Львович, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники;
 Храпко, Александр Михайлович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник государственного научно-производственного предприятия «Исток».
 Юрьев, Клавдий Васильевич, начальник отдела того же предприятия.

За комплексное инженерное освоение городских территорий при массовой застройке жилого района «Крылатское»
 Сухоцкий, Валерий Владимирович, первый заместитель руководителя Департамента строительства правительства Москвы, руководитель работы.
 Ресин, Владимир Иосифович, руководитель того же департамента;
 Кеглер, Альфред Рудольфович, заместитель начальника управления Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы;
 Копелев, Владимир Ефимович, генеральный директор арендного предприятия Домостроительный комбинат N 1;
 Петров, Юрий Васильевич, главный инженер архитектурно-проектной мастерской N 15 акционерного общества «Моспроект».
 Соколов, Виталий Петрович, начальник архитектурно-проектной мастерской N 14 того же акционерного общества;
 Рождественский, Вадим Леонидович, президент муниципального предприятия «Компания Главмосстрой»;
 Филатов, Виктор Григорьевич, главный инженер Бескудниковского комбината строительных материалов и конструкций N 1.

За разработку и внедрение промышленно-ориентированного технологического сверхвысоковакуумного оборудования для молекулярно-лучевой эпитаксии
 Пчеляков, Олег Петрович, кандидат физико-математических наук, заведующий отделом Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук.
 Стенин, Сергей Иванович, доктор физико-математических наук (посмертно);
 Потемкин, Генрих Александрович, заведующий отделом Конструкторско-технологического института прикладной микроэлектроники Сибирского отделения Российской академии наук;
 Третьяков, Геннадий Петрович, кандидат технических наук, главный технолог опытного завода Сибирского отделения Российской академии наук;
 Емелин, Геннадий Григорьевич, начальник отдела Научно-исследовательского института вакуумно-электронного машиностроения;
 Кратенко, Владимир Иванович, кандидат технических наук, директор Научно-исследовательского технологического института.
 Ляпин, Владимир Михайлович, начальник отдела того же института;
 Денисов, Альберт Георгиевич, доктор технических наук (посмертно).

За создание научных основ, разработку и внедрение изделий на поверхностных акустических волнах в радиоэлектронную аппаратуру
 Кандыба, Пётр Ефимович, доктор технических наук, директор научно-исследовательского института «Фотон».
 Карпеев, Дмитрий Васильевич, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе — главный инженер.
 Кондратьев, Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, заместитель начальника научно-производственного комплекса.
 Прапорщиков, Валерий Викторович, кандидат технических наук, начальник научно-производственного комплекса, — работник того же института;
 Гуляев, Юрий Васильевич, академик, директор Института радиотехники и электроники Российской академии наук.
 Пустовойт, Владислав Иванович, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора того же института;
 Новиков, Владимир Васильевич, доктор технических наук, начальник отделения научно-производственного объединения «Авангард»;
 Яковкин, Игорь Борисович, доктор технических наук, заведующий отделом Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук.

За разработку комплекса новых технических решений танка Т-80У и внедрение его в серийное производство
 Попов, Николай Сергеевич, генеральный конструктор и начальник Специального конструкторского бюро транспортного машиностроения производственного объединения «Кировский завод», руководитель работы;
 Потёмкин, Эдуард Константинович, доктор технических наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения;
 Катык, Сали Александрович, доктор технических наук, генеральный директор производственного объединения «Завод транспортного машиностроения имени Октябрьской революции»;
 Галкин, Александр Александрович, начальник главного управления Министерства обороны Российской Федерации;
 Захаров, Лев Григорьевич, начальник отделения Конструкторского бюро приборостроения научно-производственного объединения «Точность»;
 Абрамов, Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель главного конструктора Центрального конструкторского бюро Красногорского механического завода производственного объединения «Красногорский завод» имени С. А. Зверева;
 Толкачев, Александр Маркович, начальник отдела Центрального конструкторского бюро точного приборостроения;
 Словиковский, Анатолий Григорьевич, главный конструктор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 1993 года № 2120 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 1993 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 1993 года № 2308 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1993 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 8 июня 1993 года № 866 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 1993 года в области науки и техники»

1993 год в России